Sabbah Meftah Saoues, née le  à Villepinte, est une footballeuse franco-algérienne. Elle évolue au poste de milieu de terrain au Rodez AF, et en équipe d'Algérie.

Biographie

Palmarès 
 :

  tour Championnat d'Afrique 2010

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

Footballeuse internationale algérienne
Naissance en août 1984
Naissance à Villepinte (Seine-Saint-Denis)